Het FIM Wereldkampioenschap trial 2009 werd tussen 4 april en 13 september gereden, waarbij de rijders in 11 wedstrijden verdeeld over 8 landen uitkwamen. Het WK eindigde met de derde wereldtitel op rij voor de Spaanse Montesarijder Toni Bou, die zijn landgenoot Adam Raga (GasGas) en de Japanner Takahisa Fujinami (Montesa) achter zich liet. Bou slaagde er in 7 van de 11 wedstrijden te winnen, bij 1 wedstrijd eindigde hij op de tweede, en bij 2 wedstrijden op de derde plaats. Raga op zijn beurt won 3 wedstrijden, behaalde 5 keer een tweede plaats en 2 keer een derde.

Eindklassement

Wedstrijdoverzicht

Bronnen

Wereldkampioenschap trial
Sport in 2009